Apel·les (Apelles, ) fou un religiós del , deixeble de Marció, del que va discrepar en diversos punts de l'Antic Testament negant la divinitat del cos humà de Crist i negant la resurrecció. Vivia el 188 i va viure fins avançada edat. Suposadament va tenir relacions a l'escola de Marció amb Filomena, que li va fer modificar les seves antigues creences, i el va persuadir que les profecies venien d'un esperit contrari a l'esperit únic. Va ser expulsat per aquesta causa. Va escriure l'obra "Sil·logismes" amb l'objecte de demostrar que els escrits de Moisès eren falsos. L'obra no s'ha conservat però devia ser llarga doncs s'esmenta el volum 38.

S'atribueix a Apel·les un text apòcrif, l'Evangeli d'Apel·les avui perdut, i de contingut gnòstic dels que només es coneixen algunes citacions fetes pels Pares de l'Església, especialment per Jeroni i Epifani.

Referències

Vegeu també 
 Corodó

Religiosos
Gnòstics